Сан Руфино има више значења:

 Сан Руфино (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Руфино (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику